André Levêque (1908-1992), architecte belge ;
 Auguste Levêque (1866-1921), peintre belge ;
 Bernarde Levêque (1706-1775), moniale belge ;
 Louise Levêque de Vilmorin dit Louise de Vilmorin (1902-1969), écrivaine française ;
 Marc Sabathier Levêque (1928-1965), poète et organiste français ;
 Noël Levêque (1948-), entraîneur d'athlétisme belge ;
 Pierre Louis François Levêque de Vilmorin (1816-1860) biologiste français.